Официално забранен (срп. Званично забрањен) је трећи студијски албум Галене, објављен 2010. године. На албуму се налази 14 композиција..

Списак песама

Референце

Спољашње везе 
 Официално забранен

Албуми 2010.